Matthew Ryan (ur. 3 czerwca 1964 w Sydney) – australijski jeździec sportowy.
 Matthew Ryan (ur. 23 czerwca 1984 r. w Sydney) – australijski wioślarz.